Luci Hortensi, pretor el 171 aC
 Luci Hortensi, pretor de Sicília el 97 aC
 Luci Hortensi, llegat de Sul·la